Меран:
 Меран — крупный ударный кратер в области северо-восточного побережья Океана Бурь на видимой стороне Луны.

Географические названия 
 Меран () — коммуна во Франции, в регионе Юг — Пиренеи, в департаменте Аверон.
 Меран () — коммуна во Франции, в регионе Юг — Пиренеи, в департаменте Жер.
 Меран () — немецкое название города Мерано (Южный Тироль, провинция Больцано, Италия)
 герцог Меранский — дворянский титул в Германии в 1180—1248 гг.
 графы фон Меран — титул морганатического потомства австрийского эрцгерцога Иоганна.

Люди 
 Викторина Меран — модель знаменитых полотен Мане.
 Жан-Жак де Меран — французский учёный XVIII века.

См. также 
 Мерен () — коммуна кантона Женева в Швейцарии